Inussulik bezeichnet:
 Inussulik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Inussulik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inussulik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Inussulik (Insel, bei Aappilattoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Inussulik (Insel, Inussulissuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland